Warlock — німецький хеві-метал гурт.
Warlock — відеогра-платформер, видана компанією Acclaim Entertainment для платформ Sega Mega Drive та Super Nintendo у 1994 році. Базується на серії фільмів «Чорнокнижник».